Тодорово може бити:

 Тодорово (Велика Кладуша), насељено мјесто у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Тодорово (Исперих), насељено мјесто у општини Исперих, Разградска област, Република Бугарска
 Тодорово (Плевен), насељено мјесто у општини Плевен, Плевенска област, Република Бугарска

Види још 
 Тодор
 Теодор
 Тоде